Tour du Rwanda 2022 var den 25. udgave af det rwandiske etapeløb Tour du Rwanda. Løbet var en del af UCI Africa Tour 2022, og blev kørt mellem 20. og 27. februar 2022. Løbet blev vundet af eritreiske Natnael Tesfatsion for anden gang i karrieren.

Etaperne

Prolog

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

Samlet resultat

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DSQ = diskvalificeret

Referencer

Eksterne henvisninger 

Cykelløb i 2022
2022